One Love kan verwijzen naar:

Muziek

Albums 
 One Love (Blue)
 One Love (David Guetta)
 One Love (dr. Alban)
 One Love (Glay)
 One Love (Kimberley Locke)
 One Love (New Edition)
 One Love (AR Rahman)
 One Love (Tata Young)
 One Love (Electric Universe)

Liedjes 
 One Love/People Get Ready, door Bob Marley
 One Love (Aiden)
 One Love (Arashi)
 One Love (Blue)
 One Love (Carpenters)
 One Love (nummer van David Guetta)
 One Love (Dr Alban)
 One Love (Johnson & Häggkvist)
 One Love (Nas)
 One Love (The Prodigy)
 One Love (The Stone Roses)
 One Love (Hootie & the Blowfish), door Hootie & the Blowfish uit Looking for Lucky
 One Love (Jordan Pruitt), door Jordan Pruitt uit Permission To Fly
 One Love (Massive Attack), door Massive Attack uit Blue Lines
 One Love (Whodini), door Whodini van Back in Black
 1 Love (song), door Ayumi Hamasaki
 1 Luv, een song van E-40 uit In a Major Way

Band 
 One Love (band), een Britse Christelijke hiphopgroep

Varia 
 One Love (film), een Jamaïcaanse romantische film uit 2003
 1 Love (film), een documentaire uit 2003 over basketbal met verscheidene basketbalspelers
 1 Love, een film uit 2008 geproduceerd door Nike, Inc met Anthony Gilbert
 "One Love", een slogan en promotiecampagne voor de Raising Cane's Chicken Fingers
 OneLove, een campagne tegen racisme en discriminatie in het voetbal

Zie ook 
 One Love Peace Concert, een groot concert in 1978 in Kingston, Jamaica